Reuel (hebr. רְעוּאֵל - Bóg jest pasterzem) – hebrajskie imię noszone przez kilka biblijnych postaci.

 Jetro, teść Mojżesza, zwany Reuel (Wj 2:18). Przypuszcza się, że Reuel był jego własnym imieniem, a Jetro to oficjalny tytuł typu „Wasza Ekscelencjo”.
 Reuel, syn Ezawa, wnuk Izaaka, prawnuk Abrahama (Rdz 36:4,10) oraz (1 Krn 1,35). 
 Deuel, ojciec Eliasafa, (Lb 2:14, 1:14, 7:42).
 Beniaminita (1 Krn 9:3.7,8).
 ojczym Tobiasza (Tb 7:1,15).

Inne
 W tradycji rabinicznej, zwłaszcza Kabały, Reuel jest jednym z siedmiu archaniołów.
 Reuel to trzecie imię pisarza Johna Ronalda Reuela Tolkiena.

Postacie Starego Testamentu